Romanus är ett svenskt efternamn med historiskt ursprung som ett romerskt förnamn.

Personer med förnamnet Romanus
 Romanus (påve) (död 897)
 Romanus (usurpator) (död 470), en romersk senator
 Romanus av Condat (död 463), gallisk abbot och klostergrundare

Personer med efternamnet Romanus
 Anna-Clara Romanus-Alfvén (1874–1947), läkare
 Anton Romanus (1869–1929), skolman
 Carl Romanus (1876–1952), advokat, författare och politiker, socialdemokrat
 Gabriel Romanus (född 1939), politiker, folkpartist och systembolagsdirektör
 Harald Romanus (1904–1996), ingenjör
 Ragnar Romanus (1908–1982), kirurg
 Robert Romanus (född 1956), amerikansk skådespelare
 Simon Romanus (född 1971), journalist, programledare och TV-producent
 Sven Romanus (1906–2005), jurist och ämbetsman, justitieminister
 Torsten Romanus (1910–2004), läkare och medicinsk genetiker
 Vera Starck-Romanus (1911–2010), läkare och sexualupplysare

Svenska efternamn
Förnamnsförgreningssidor